Op de Australian Open 2021 speelden de mannen in het dubbelspel van 10 tot en met 21 februari.

Algemeen

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2021